Schnippe ist
 ein Abzeichen am Kopf des Pferdes: Schnippe (Pferd)
 ein Abzeichen am Kopf von Tauben: Schnippe (Taube)

Schnippe steht für die Farbentauben:
 Sächsische Schnippe (D/0472) 
 Süddeutsche Schnippe (D/0441)
 Thüringer Schnippe (D/0460)